Dimante – personaggio della mitologia greca, re di Frigia, padre di Ecuba, la sposa del re Priamo di Troia
 Dimante – personaggio della mitologia greca, un Mariandino che avvisò gli Argonauti della crudeltà di Amico
 Dimante – personaggio della mitologia greca, combatté a fianco dei Sette contro Tebe e si uccise
 Dimante – personaggio della mitologia greca, un capitano fenicio la cui figlia era amica di Nausicaa
 Dimante – personaggio della mitologia greca, guerriero di Aulis al seguito di Arcesilao. Ucciso da Enea
 Dimante – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano al fianco di Enea che spogliò Androgeo delle armi e venne poi ucciso per sbaglio da un compagno
 Dimante – personaggio della mitologia greca, un dorico antenato di Dimanes. Suo padre, Egimio, adottò il figlio di Eracle, Illo. Dimante e suo fratello, Panfilo, si sottomisero a Illo, il quale divenne in questo modo un re dorico